Addo steht für:
 die Hauptstadt des Reiches von Dotawo in Nubien, siehe Gebel Adda
 Addo-Elefanten-Nationalpark, ein Nationalpark in Südafrika
 Addo (Südafrika), ein Ort in Südafrika

Addo ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Addo-Odametey (1937–2006), ghanaischer Fußballspieler

 Edmund Addo (* 2000), ghanaischer Fußballspieler
 Edward Akufo-Addo (1906–1979), ghanaischer Jurist, Politiker und Staatspräsident
 Eric Addo (* 1978), ghanaischer Fußballspieler
 Grace Addo (* 1960), ghanaische Politikerin
 Irene Naa Torshie Addo (* 1970), ghanaische Politikerin
 Julius Sarkodee-Addo (1908–1972), ghanaischer Chief Justice
 Joe Addo (* 1971), ghanaischer Fußballspieler
 Joyce Bamford-Addo (* 1937), ghanaischer Politiker, Sprecher des Parlaments in Ghana
 Kwame Addo-Kufuor (* 1940), ghanaischer Politiker
 Marylyn Addo (* 1970), deutsche Medizinerin
 Nana Akufo-Addo (* 1944), ghanaischer Politiker und Staatspräsident
 Otto Addo (* 1975), ghanaisch-deutscher Fußballspieler
 Ransford Addo (* 1983), ghanaischer Fußballspieler
 Simon Addo (* 1974), ghanaischer Fußballtorwart

Siehe auch:
 ADO